Cissoko ist der Name von

 Ablaye Cissoko (* 1970), senegalesischer Musiker
 Aya Cissoko (* 1978), französisch-malische Boxerin
 Ba Cissoko (* 1967), guinesischer Musiker
 Diango Cissoko (1948–2022), malischer Politiker
 Hawa Cissoko (* 1997), französische Fußballspielerin
 Sékéné Mody Cissoko (1932–2012), malischer Historiker
 Sidy Cissoko (* 2004), französischer Basketballspieler